Rózsa Csilla (1983) balettművész
Rózsa Csilla (1997) golfozó